Stadtbahn (lightrail), een Duits openbaarvervoersysteem, tussenvorm tussen metro en stadstram.
Stadtbahn van Bonn
Stadtbahn van Hannover
Stadtbahn van Karlsruhe
Stadtbahn van Keulen
Stadtbahnnetwerk Rhein-Ruhr
Stadtbahn van Stuttgart
Stadtbahn (Berlijn), een spoorwegtracé door het centrum van Berlijn